Il 17º Campionato africano femminile di pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA AfroBasket Women 2005) si è svolto in Nigeria dal 21 al 28 dicembre 2005.

I Campionati africani femminili di pallacanestro sono una manifestazione biennale tra le squadre nazionali, organizzata dalla FIBA Africa. L'edizione 2005, organizzata ad Abuja, servì come torneo eliminatorio per partecipare al Campionato mondiale femminile di pallacanestro 2006. La Nigeria si aggiudicò la vittoria finale battendo il Senegal. Entrambe le finaliste ottennero la qualificazione al mondiale.

Squadre partecipanti

Gruppo A

Gruppo B

Tunisia e Liberia non parteciparono al torneo. Dal gruppo B, il Togo venne collocato nel gruppo A.

Turno preliminare

Gruppo A

Gruppo B

Fase ad eliminazione diretta

Primo-Quarto posto

Quinto-Sesto posto

Settimo-Ottavo posto

Nono-Decimo posto

Campione d'Africa

Classifica finale

Collegamenti esterni

 

AfroBasket 2005
2005